championnat de Croatie de water-polo féminin
 championnat de Croatie de water-polo masculin